Encope aberrans är en sjöborreart som beskrevs av Martens 1867. Encope aberrans ingår i släktet Encope och familjen Mellitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöborrar
aberrans